Ква́ме Айю́ (; 28 декабря 1973, Аккра) — ганский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Карьера

Клубная 
Начал профессиональную карьеру в 17 лет, проведя два сезона в составе французского «Меца». В сезоне 1992/93 выступал за «Аль-Ахли» из Катара. В 1993 году вернулся в Европу и провёл два сезона в итальянском «Лечче», причём его клуб сначала занял последнее место в Серии A, а затем последнее в Серии B. С 1995 года играл за португальские клубы: «Униан Лейрия», «Витория», «Боавишта» и «Спортинг», в составе которого стал чемпионом сезона 1999/00. После этого провёл два сезона в Турции, где играл за «Йимпаш Йозгатспор» и «Коджаэлиспор». В составе последнего стал победителем Кубка Турции. В 2002 году уехал в Китай, где пять сезонов выступал за «Чанша Цзиньдэ» и «Интер Шанхай». В 2004 году, забив за «Интер» 17 мячей, стал лучшим бомбардиром чемпионата Китая. Завершил карьеру в 2007 году в португальской «Витории».

В сборной 
В 1992 году в составе сборной Ганы завоевал бронзовые медали на Олимпийских играх в Барселоне, при этом забив на турнире 6 мячей, уступил в борьбе за звание лучшего бомбардира только поляку Юсковяку. Принимал участие в финальных турнирах трёх Кубков африканских наций (1994, 1996, 2000). Всего за национальную команду сыграл 25 матчей.

Достижения 
Спортинг
 Чемпион Португалии: 1999/00
Боавишта
 Обладатель Суперкубка Португалии: 1997
Коджаэлиспор
 Обладатель Кубка Турции: 2002
Сборная Ганы
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 1992

Личная жизнь 
Младший брат Абеди Айю (Пеле), дядя Андре Айю, Джордана Айю и Абдула Рахима Айю.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ghanaweb.com

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1992 года
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Аль-Ахли» Доха
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Йимпаш Йозгатспор»
Игроки ФК «Коджаэлиспор»
Игроки ФК «Чанша Цзиньдэ»
Игроки ФК «Бэйцзин Жэньхэ»